Mistrovství Evropy v rychlobruslení 2007 se konalo ve dnech 12. až 14. ledna 2007 na otevřené rychlobruslařské dráze Arena Ritten v italském Klobensteinu. Jednalo se o 18. společné mistrovství Evropy a celkově o 32. evropský ženský šampionát a 101. mistrovství Evropy pro muže. Z předchozího šampionátu obhajovali tituly Ital Enrico Fabris a Němka Claudia Pechsteinová.

V Klobensteinu zvítězili Nizozemec Sven Kramer a Češka Martina Sáblíková, pro oba to byl první evropský titul jejich kariéry.

Z českých závodníků na evropském šampionátu startovali kromě Martiny Sáblíkové také Andrea Jirků a Milan Sáblík.

Muži 
Mužského mistrovství Evropy se zúčastnilo celkem 31 závodníků z následujících zemí: Nizozemsko (4), Norsko (4), Itálie (3), Polsko (3), Rusko (3), Německo (2), Švédsko (2), Belgie (1), Bělorusko (1), Česko (1), Dánsko (1), Finsko (1), Francie (1), Rakousko (1), Rumunsko (1), Švýcarsko (1), Ukrajina (1).

Ženy 
Ženského mistrovství Evropy se zúčastnilo celkem 27 závodnic z následujících zemí: Německo (4), Nizozemsko (4), Rusko (4), Česko (2), Norsko (2), Polsko (2), Rakousko (2), Rumunsko (2), Bělorusko (1), Dánsko (1), Maďarsko (1), Švédsko (1), Ukrajina (1).

Externí odkazy 
  Oficiální výsledky z Mistrovství Evropy 2007, isuresults.eu

2007
Rychlobruslení v roce 2007
Rychlobruslení v Itálii
Sport v Itálii v roce 2007
Sport v Rittenu
Sport v Evropě v roce 2007